

Cinema 
The Hole in the Wall – cortometraggio del 1914 prodotto dalla G. Méliès
The Hole in the Wall – film del 1921 diretto da Maxwell Karger
The Hole in the Wall – film del 1929 diretto da Robert Florey

Televisione 
The Hole in the Wall – film tv del 1955
The Hole in the Wall – serie televisiva del 1972